Santa Maria dei Miracoli is de naam van twee kerken in Italië, en kan verwijzen naar:

 Santa Maria dei Miracoli (Rome)
 Santa Maria dei Miracoli (Venetië)